Богіш () — комуна в Румунії, у повіті Селаж.
 Богіш () — село в Румунії, у повіті Селаж. Адміністративний центр комуни Богіш.
 Богіш () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Доба.